Королева Паола, уроджена Паола Маргарита Марія Антонія (; народилася 11 вересня 1937, Forte dei Marmi, Італія) — королева-консорт Бельгії.

Біографія 
Донна Паола Маргарита Марія Антонія народилася 11 вересня 1937 року і була молодшою ​​дочкою князя Фулко Руффо ді Калабрія, 6-го герцога Гуардіаломбардського (1884–1946) і його дружини Луїзи Газелле (1896–1989). Сім'я складалася з 7 дітей: 3 синів (один з яких помер молодим) і 4 дочок.

Отримала домашню освіту. Володіє італійською, французькою, англійською та німецькою мовами.

У 1958 в Римі на урочистостях з нагоди вступу на папський престол папи римського Івана XXIII познайомилася з принцом Альбертом.

Шлюб і діти 
2 липня 1959 року в Брюсселі вийшла заміж за спадкоємця бельгійського престолу Альберта, принца Льєжського. У шлюбі народилося 3 дітей:
 Філіп I (нар. 15 квітня 1960) — король Бельгії.
 Астрід (нар. 5 червня 1962)
 Лоран (нар. 19 жовтня 1963)

Суспільне життя 
У 1993 році після смерті старшого брата короля Бодуена I титул успадкував її чоловік, що отримав ім'я король Альберт II.

Згідно з Конституцією Бельгії, обов'язки королеви не встановлено.. Однак вона бере участь у громадському житті країни і допомагає чоловікові у виконанні представницьких функцій. Королева Паола супроводжує чоловіка під час офіційних візитів, відвідує офіційні церемонії і прийоми, бере участь у культурній діяльності, організовуючи концерти і виставки.

Особливу увагу королева Паола приділяє допомозі молоді з бідних шарів. У 1992 році був організований фонд «Queen Paola Foundation», спрямований на підтримку організацій, що працюють з молоддю, головна мета яких — допомогти адаптуватися молодим людям, знайти роботу, здобути освіту і боротьба з наркотиками. Королева Паола є почесним президентом організації «Child Focus», яка займається розшуком зниклих дітей по всьому світу.

Титули 
 Донна Паола Руффо ді Калабрія (1937—1959)
 Її Королівська Високість Принцеса Льєзька (1959—1993)
 Її Величність Королева бельгійців (1993-до теперішнього часу)

Генеалогія

Див. також 
 2973 Паола — астероїд, названий на честь монарха.

Примітки 

Кавалери ордена Святого Олафа
Персоналії за алфавітом
Кавалери ордена Слона
Нагороджені орденом Білої Троянди
Кавалери Великого Хреста особливого ступеня ордена За заслуги перед ФРН
Кавалери Великого хреста ордена «За заслуги перед Італійською Республікою»
Кавалери ордена Білого Орла
Кавалери ордена Серафимів
Люди, на честь яких названо астероїд
Люди на банкнотах
Нагороджені хрестом «За заслуги перед Церквою і Папою»
Дворянство Святого Престолу
Натуралізовані громадяни Бельгії